CVT kan avse: 

 CTV Television Network – ett kanadensiskt tv-bolag  
 CTBV – en nationell TV-kanal tillhörande Vatikanstaten Centro Televisivo Vaticano, se Vatican Media